Xenon – elemento chimico
 Xenon – nome commerciale della CPU usata nella console Xbox 360
 XENON Dark Matter Search Experiment – esperimento volto a rilevare la materia oscura
 Xenon – videogioco del 1988
 Xenon – nightclub di New York, negli Stati Uniti d'America
 Xenon – autoveicolo del 2007
 Xenone (Xenon) – grammatico greco antico

Altri progetti